Шарапова Аріна Аянівна (1961) — російська телеведуча, журналістка, викладачка та громадська діячка
 Шарапова Ганна Миколаївна (1863—1923) — російська діячка міжнародного руху есперанто та вегетаріанства, перекладач
 Шарапова Марія Юріївна (1987) — російська тенісистка, колишня перша ракетка світу WTA

 Шарапова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область, Росія

Див. також 
 Шарапов

Російські прізвища